Ambalabe (Sava),  een plaats in de regio Sava, Madagaskar
Ambalabe (Atsinanana), een plaats in de regio Atsinanana, Madagaskar
Ambalabe Befanjava, een plaats in de regio Boeny, Madagaskar